Irimie este atât prenume cât și nume de familie folosit de români

Prenume 
 Irimie Staicu (1905 -1989), inginer agronom, agrotehnician, membru corespondent (1963) al Academiei Române
 Irimie Catargiu, demnitar comunist, cu pregătire profesională în domeniul minelor

Nume de familie 
 Cornel Irimie, (1919 - 1983), cercetător român în etnografie și folclor, creatorul și organizatorul "Muzeului Civilizației Populare Tradiționale din Dumbrava Sibiului".

Vezi și 
 Irimia (nume)
 Irimescu (nume de familie)
 Irimești (dezambiguizare)

Nume de familie românești
Prenume masculine românești